Haferkamp ist der Familienname folgender Personen: 

 Dieter Haferkamp (* 1920), deutscher Leichtathlet 
 Fritz Haferkamp (1925–1994), deutscher Architekt

 Hans Hermann Haferkamp (* 1926), deutscher Diplomat
 Hans-Peter Haferkamp (* 1966), deutscher Jurist
 Heinz Haferkamp (1933–2019), deutscher Maschinenbauingenieur
 Kai Haferkamp (* 1967), deutscher Jurist und Autor
 Katharina Haferkamp (* 2002), deutsche Volleyballspielerin
 Otto Haferkamp (1926–2016), deutscher Pathologe
 Wilhelm Haferkamp (1923–1995), deutscher Politiker

Fiktive Figuren:

 Kommissar Haferkamp ist ein Essener Tatort-Ermittler, der 1974–1980 von dem Schauspieler Hansjörg Felmy dargestellt wurde

Siehe auch:
 Haverkamp